Diego Suárez puede referirse a:

 Diego Suárez, ciudad malgache. 
 Diego Suárez Montañés (1552-1623), militar y escritor español.
 Diego Samuel Suárez Díaz (1992-), futbolista uruguayo.
 Diego Suárez Hernández (1994-), futbolista español.
 Diego Suárez (1968-), director de televisión argentino.